Marsden può essere un cognome, oppure il nome di alcune località:

Persone 

Bernie Marsden, (7 maggio 1951) chitarrista inglese
Brian G. Marsden, (1937-2010), astronomo britannico
Dora Marsden (1882-1960), giornalista, scrittrice femminista britannica
Ernest Marsden (1889-1970), fisico anglo-neozelandese
James Marsden (18 settembre 1973), attore statunitense
Jason Marsden (1975 – ), attore e doppiatore statunitense
John Marsden (1950 – ), scrittore australiano
John Marsden Beaumont Jones (1920-1992), islamista britannico
Kate Marsden (1859-1931), un'infermiera, esploratrice e scrittrice britannica
Matthew Marsden, (1973), attore inglese
Rachel Marsden (2 dicembre 1974), opinionista e attivista canadese

Geografia
Località denominate Marsden:

Marsden (Nuova Zelanda)
Marsden (Tyne e Wear), nel Regno Unito
Marsden (West Yorkshire), nel Regno Unito
Marsden (Wiltshire), nel Regno Unito
Marsden (Saskatchewan), in Canada
Marsden (Queensland),  in Australia

Altri
Marsden Hartley, (4 gennaio 1877 – 2 settembre 1943), pittore e poeta statunitense
Lord Marsden, personaggio del fumetto italiano Dampyr
1877 Marsden, asteroide della fascia principale